Repubblica Popolare di Montenegro – repubblica federata della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia dal 1946 al 1963
 Repubblica Socialista di Montenegro – repubblica federata della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia dal 1963 al 1992
 Repubblica di Montenegro – repubblica federata prima della Repubblica Federale di Jugoslavia, dal 1992 al 2003, e poi della Serbia e Montenegro, dal 2003 al 2006
 Montenegro – stato indipendente dal 2006